

Anno 
 894 o 894 a.C.

Codici 
 894 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kiyosato, nella Prefettura di Yamanashi, del Giappone

Matematica 
 894 – numero